Eyraud bezeichnet folgende geographischen Objekte in Frankreich:

 Eyraud (Fluss), Nebenfluss der Dordogne
 Eyraud-Crempse-Maurens, Gemeinde im Département Dordogne

Eyraud ist der Familienname folgender Personen:

 Carl August Eyraud (1790–1872), Lithograf und Gründer des Neuhaldensleber Wochenblatts in Haldensleben 
 Louis Eyraud (1922–1993), französischer Politiker und Tierarzt